Ба́тюшково — остановочный пункт Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в одноимённом посёлке Гагаринского района Смоленской области.

Первая платформа этого направления на территории Смоленской области (считая от Москвы). Расположена в 161 км от Москвы и в 257 км от Смоленска.

Описание 
Состоит из двух прямых низких боковых платформ, соединённых настилом через пути. Остановочный пункт имеет станционное здание с билетными кассами (здание закрыто, кассы не функционируют). Не оборудован турникетами.

Имеется водонапорная башня (вероятно, использовалась для заправки водой паровозов).

До 18 мая 2015 года платформа имела прямое сообщение с Москвой с помощью электропоездов Гагарин-Москва и Вязьма-Москва. С 18 мая 2015 года на платформе останавливаются только электропоезда, следующие из Вязьмы либо Гагарина в Бородино или Можайск.

Поезда дальнего следования через платформу следуют без остановок.

Платформа находится в границах путевого поста «161 км» 5 класса, входящего в Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-6 Московской дирекции управления движением. Пост включает два стрелочных съезда между главными путями непосредственно по обеим сторонам от пассажирских платформ.

Примечания

Ссылки 
 Фото станционного здания
 Расписание поездов, следующих через станцию

Железнодорожные станции и платформы Гагаринского района Смоленской области
Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги